Le  Championnat d'Europe de basket-ball (1987) s'est disputé en Grèce, au Athènes (au Stade de la Paix et de l'Amitié). Il a été remporté par l'Équipe de Grèce de basket-ball.

Groupes



Groupe A

Groupe B

Places de 9 à 12

Tour Final 

Classement 5 à 8

Classement final

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Site de la FIBA Europe

1987
Basket-ball masculin
Basket-ball masculin 1987
Europe 1987
Basket-ball Europe 1987
Europe
Sport en Grèce en 1987